Olga Ramos puede referirse a:

 Olga Ramos (actriz) (Trinidad Olga Ramos Sanguino), actriz española y apodada la Reina del Cuplé.
 Olga Ramos (activista) (Olga Isabel Ramos), activista venezolana.
 Olga Ramos (cantante) (Olga Ramos Suárez), cantante española.
 Olga María Ramos (Olga Ramírez de Gamboa Ramos), música española.